Пи́лос () — город в Греции на Пелопоннесе. Расположен на побережье бухты Наварин Ионического моря — одной из удобнейших в Средиземноморье в 40 километрах к юго-западу от Каламаты. Административный центр общины Пилос-Нестор в периферийной единице Месинии в периферии Пелопоннес. Население 2345 жителей по переписи 2011 года.

Древний Пилос. Дворец Нестора 

Древний город Пилос находился в 13 километрах к северу от современного города в окрестностях хребта Ано-Энглианос (). Обнаружен в 1939 году и был исследован археологами Константиносом Куруньотисом и Карлом Блегеном. Расцвет Пилоса пришелся на период с 1300 до 1200 годов до н. э. Разрушен большим пожаром в конце XIII века до н. э. или в начале XII века до н. э. Раскопки были прекращены с началом Второй мировой войны и продолжены с 1952 года по настоящее время. В результате была обнаружена древняя столица мифологического царя Нестора, о чём свидетельствуют руины огромного дворца Нестора (ок. 1700—1200 гг. до н. э.). Это самый сохранившийся дворец микенского периода, комплекс из четырех основных и нескольких небольших зданий, имеющий 105 комнат. Дворец был двухэтажным и украшен фресками. Найдены 1100 табличек с Линейным письмом Б.

В 425 году до н. э. Пилос был взят афинянами после морской битвы между флотами Афин и Спарты; впрочем, Фукидид отмечает, что город в то время был заброшен.

Палеокастро 

Крепость Палеокастро, относящаяся к периоду франкократии после Четвёртого крестового похода, находится в 7 километрах к северо-западу от Пилоса на холме Корифасионе () у узкого входа, называемого Сикийский проезд, в гавань Наварин к северу от острова Сфактирии, к югу от пляжа Войдокилья (). Изначально называлась Наварин (, , ) или Аварин (, ). Франки называли её Порт де Жэнш () от  ситник. Построена на северной оконечности холма Корифасиона в 1287 году  (), ставшим ахейским князем после смерти Гильома II де Виллардуэн. Стены крепости были относительно тонкими, но высокими, вход в нее устроен был с юга.

После поражения в битве при Модоне в августе 1500 года, крепость сдана без боя османскому султану Баязиду II. Получила название Палеокастро, «Старая крепость», после постройки Неокастро или Нео-Наварино, «Нового Наварина» на южной стороне бухты. В венецианский и османский периоды была расширена на юг.

После трёхмесячной осады в 1821 году греческими повстанцами крепость была сдана турецким гарнизоном. Повстанцами удерживалась до 1825 года, когда после осады турецко-египетскими флотом и армией была сдана Ибрагим-паше. В бухте Наварин в октябре 1827 года состоялось Наваринское сражение между союзным русско-франко-английским флотом и турецко-египетским флотом, закончившееся поражением Ибрагим-паши. В 1828 году был основан новый Пилос, и крепость Палеокастро была заброшена.

Ньокастро 
Крепость Неокастро  построена турками в 1573 году после поражения в 1571 году в битве при Лепанто для защиты широкого южного входа в гавань Наварин и контроля морского торгового пути в Адриатическое море. Крепость имела толстые низкие наклонные стены, способные выдержать огонь артиллерии, и мощные бастионы. Два бастиона, так называемый Седьмой и Санта-Мария (), были направлены в сторону моря и защищали бухту и вход в неё. В самом высоком месте был возведён замок с сухим рвом, шестью пятиконечными бастионами и 60 пушками. Вход в крепость находился на юго-восточной стороне. В крепости находилась мечеть, превращенная после освобождения в церковь Преображения Спасителя. В ходе турецко-венецианской войны в 1686 году перешла к венецианцам. В ходе следующей турецко-венецианской войны в 1715 году вернулась к туркам. В 1770 году в ходе Наваринского боя крепость взята русскими экспедиционными войсками Первой Архипелагской экспедиции под руководством Алексея Григорьевича Орлова. После трёхмесячной осады в 1821 году греческими повстанцами крепость была сдана турецким гарнизоном. Английский историк Джордж Финлей в своей книге A History of Greece, написанной через 20 лет после событий, пишет, со слов греческого священника, о Наваринской резне, избиении сдавшихся турок крепости Ньокастро, чего не случилось однако со сдавшимися турками крепости Палеокастро. Крепость удерживалась повстанцами до 1825 года, когда после осады турецко-египетскими флотом и армией крепость сдана Ибрагим-паше. В бухте Наварин в октябре 1827 года состоялось Наваринское сражение между союзным русско-франко-английским флотом и турецко-египетским флотом, закончившееся поражением Ибрагим-паши. В 1828 году был основан Пилос и Ньокастро была заброшена, замок крепости превращён в тюрьму.

Современный Пилос 
В 1828 году французский экспедиционный корпус под командованием Николя Жозефа Мезона занимает Наварин и Мезон основывает Пилос.

Наука 
В районе города Пилос работает проект NESTOR — международная научная коллаборация, работающая над созданием подводного нейтринного телескопа.

Сообщество Пилос 
В общинное сообщество Пилос входит пять населённых пунктов и остров Сфактирия. Население 2767 жителей по переписи 2011 года. Площадь 38,476 квадратного километра.

Население

Уроженцы 
 Циклитирас, Константинос (1888—1913) — золотой призёр Летних Олимпийских игр 1912 в прыжках в длину, бронзовый в прыжках в высоту.

Примечания 

Города Месинии
Города Мессении
Микенская цивилизация